Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2000 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який відбувся з 12 по 21 квітня 2000 року в польському місті Катовицях.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 

група В